Takahiro Yamaguchi (Toquio, 8 de maio de 1984) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare